Nicolas de Préville (Chambray-lès-Tours, 8 januari 1991) is een Frans profvoetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Lille OSC in augustus 2017 voor Girondins Bordeaux.

Clubstatistieken

Frans voetballer